Линье́р () — название нескольких коммун во Франции:

 Линьер — в департаменте Об.
 Линьер — в департаменте Шер.
 Линьер — в департаменте Луар и Шер
 Линьер — в департаменте Сомма
 Линьер — кантон во Франции, находится в регионе Центр, департамент Шер